My Old Kentucky Home – brano musicale

Cinema 
My Old Kentucky Home – film del 1922 diretto da Ray C. Smallwood
My Old Kentucky Home – cortometraggio animato del 1926 diretto da Dave Fleischer, Dick Huemer
My Old Kentucky Home – film del 1938 diretto da Lambert Hillyer